Dahlqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Åke Dahlqvist (1901–1991), schwedischer Kameramann
 Alfred Dahlqvist (1914–1983), schwedischer Skilangläufer
 Hampus Dahlqvist (* 1992), schwedischer Handball- und Beachhandballspieler
 Lars Dahlqvist (1935–1969), schwedischer Nordischer Kombinierer
 Maja Dahlqvist (* 1994), schwedische Skilangläuferin
 Peter Dahlqvist (* 1956), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Dahlkvist
 Dahlquist